Osoby o tym nazwisku:
 Aila Meriluoto – fińska poetka i pisarka
 Päivi Meriluoto – fińska łuczniczka, olimpijka